est un terme anglais signifiant littéralement cochon à verrues ou phacochère en français

Militaire 
 L'Avion d'attaque au sol  est surnommé Warthog

Jeux vidéo 
  est une société de développement de Jeux vidéo de Star Trek et de Richard Burns Rally,
 Le  est une  blindée de l'UNSC dans l'univers de Halo.

Musique 
 Wart Hog est une chanson du groupe Ramones :

Sport 
 Les Warthogs de Winston-Salem sont une équipe de baseball basée à Winston-Salem, en Caroline du Nord.

Porcin dans la culture